Schulberg ist der Familienname folgender Personen:
 B. P. Schulberg (1892–1957), US-amerikanischer Filmproduzent
 Budd Schulberg (1914–2009), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Stuart Schulberg (1922–1979), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor

Schulberg ist auch der Name folgender Orte:
 Schulberg (Gemeinde Sankt Marein bei Graz), Ortsteil von Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Siehe auch:
 Schulenberg